Elko puede referirse a:

Varias localidades de los Estados Unidos de América. Son las siguientes (por orden de población):
Condado de Elko, en Nevada.
 Elko (Nevada), sede de dicho condado.
Elko (Minnesota), actualmente integrada en Elko New Market.
Elko (Georgia)
Elko (Carolina del Sur)
Una localidad de Canadá:
 Elko (Columbia Británica)
 Elko es la forma abreviada del Elko Grupa, una empresa de informática letona.